Karol Fryderyk von Holstein-Gottorp (1700–1739) – książę holsztyński, mąż Anny Romanowej, od ich syna Piotra III, władcy Rosji pochodzili z dynastii Romanow-Holstein-Gottorp
 Karol Fryderyk Badeński (1728–1811) – wielki książę Badenii
 Karol Fryderyk na Saksonii-Meiningen (1712–1743) – książę Saksonii-Meiningen
 Karol Fryderyk (1668-1721) – książę Anhalt-Bernburg
 Karol Fryderyk (1724-1785) – książę Hohenzollern-Sigmaringen
 Karol Fryderyk (1783-1853) – wielki książę Saksonii-Weimar-Eisenach